Numele propriu Galeș se poate referi la:

 Galeș, localitate din județul Argeș; 
 Galeș, localitate din județul Sibiu;
 Lacul Galeșul din Munții Retezat (al treilea ca adâncime dintre lacurile glaciare din Carpați); 
 Ioan din Galeș, preot apărător al ortodocșilor români din Transilvania, în secolul al XVIII-lea, cinstit ca sfânt la 21 octombrie.

Toponime românești